Ма́рис И́лмарович Верпако́вскис (; 15 октября 1979, Лиепая) — латвийский футболист, нападающий. Рекордсмен сборной Латвии по количеству забитых голов (29). Автор единственного гола сборной Латвии в финальных стадиях международных турниров (в ворота сборной Чехии на чемпионате Европы 2004).

Карьера 
Марис начал карьеру в родном городе Лиепая под руководством своего отца Илмара, где играл до 2000 года. В 2001 году перешёл в «Сконто».

Затем Марис подписал контракт с киевским «Динамо».

Сезоны 2006/07 и 2007/08 провёл в аренде в «Хетафе» и «Хайдуке» из Сплита соответственно. По окончании сезона 2007/08 возвращён из аренды в «Динамо» Киев, в следующем сезоне был отдан в аренду в испанскую «Сельту», однако нигде не смог заиграть.

Хотя в Киеве на форварда сборной Латвии уже не рассчитывали, но и отпускать игрока, у которого скоро истекал срок контракта не хотели. Потому Верпаковскис продлил контракт с «Динамо» до конца 2012 года. 6 июля 2009 был отдан в аренду в «Эрготелис», где играл до 2011 года.

30 июня 2011 года подписал контракт с «Баку» по схеме 1+1.

23 января 2014 года было объявлено о том, что Верпаковскис станет руководителем новообразованного футбольного клуба «Лиепая». 25 января 2014 года в греческих СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время он завершит карьеру.

Последнюю игру за сборную провел на Кубке Балтии, выйдя в стартовом составе в полуфинале против сборной Эстонии и был заменен на 11 минуте матча.

Карьеру завершил в 2015 году в том же клубе, где и начинал её — в «Лиепае».

Достижения

Командные 
 «Металлург» Лиепая
 Серебряный призёр чемпионата Латвии: 1998, 1999.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2000.
 Финалист Кубка Латвии: 1998, 2000.

«Сконто» Рига

 Чемпион Латвии (3): 2001, 2002, 2003.
 Обладатель Кубка Латвии (2): 2001, 2002.
 Финалист Кубка Латвии: 2003.

«Динамо» Киев

 Чемпион Украины (1): 2004.
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2005, 2006.
 Обладатель Кубка Украины (2): 2005, 2006.

«Хетафе»

 Финалист Кубка Испании: 2007.

«Баку»

 Обладатель Кубка Азербайджана (1): 2012.

«Лиепая»

 Чемпион Латвии (1): 2015.

Сборная Латвии

 Обладатель Кубка Балтии (4): 2001, 2003, 2008, 2014.

Личные 
 Футболист года в Латвии (2): 2003, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте legioner.kulichki.com
 Профиль на сайте hnl-statistika.com

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Лиепая»